Le patronyme néerlandais Vanderelst, Vander Elst ou Van der Elst renvoie vers une aulnaye (du néerlandais Els). Le suffixe -t est un ancien locatif. Il correspond au français Delanoye.

Patronyme

Vanderelst 
 Élise Vanderelst (née en 1998), athlète belge.

Van der Elst 
 Alice van der Elst-Colin (1878-1962), un peintre d'intérieurs d'églises
 Violet Van der Elst (1882-1966), femme d'affaires britannique et militante contre la peine de mort  
 Joseph van der Elst (1896-1971), diplomate, collectionneur d'art et écrivain belge
 François Van der Elst (1954-2017), ancien footballeur belge
 Franky Van der Elst (1961-), ancien footballeur belge
 Léo Van der Elst (1962-), ancien footballeur belge

Toponyme 
 rue Théophile Vander Elst rue bruxelloise de Watermael-Boitsfort.
 rue François Vander Elst rue bruxelloise de Woluwe-Saint-Pierre.
 place Jean Vander Elst place bruxelloise d'Uccle, du nom du bourgmestre de la commune entre 1926 et 1933.

Voir aussi